Taiping (Guangxi), een grote gemeente in Wuming
Taiping (Taiwan), een stad in Taiwan
Taiping (Maleisië), een stad in Maleisië in de deelstaat Perak

Taipingopstand, een grote opstand in het 19e-eeuwse China
Taipingqingjiao, een Chinees festival